Trona steht für:

 Trona (Kalifornien), eine Bergbausiedlung in Kalifornien
 Trona (Mineral), ein Mineral aus der Mineralklasse der wasserhaltigen Carbonate
 Trona (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Kaurischnecken
 Trona (Spielfilm), ein amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2004

Siehe auch:
 Trona Pinnacles, eine Felsformation in der Kalifornischen Wüste
 Trona Railway, eine kalifornische Eisenbahngesellschaft
 Trona stercoraria, eine Meeresschnecke aus der Familie der Kaurischnecken
 Trona-Verfahren, ein Verfahren zur Herstellung von reinem Natriumcarbonat (Soda)